Десяти́нная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Десятинная улица — улица в Великом Новгороде.
 В Санкт-Петербурге:
 Большая Десятинная улица.
 Малая Десятинная улица.

Украина 
 Десятинная улица — улица в Киеве.

См. также 
 Десятинный переулок